Bülow-Denkmal oder Bülowdenkmal steht für:

 Bülow-Denkmal (Berlin)
 Bülow-Denkmal (Bodetal)
 Bülowdenkmal Dennewitz